Westerbeck (Sassenburg)
Westerbeck (Ebersdorf)